Николај Давиденко је био бранилац титуле, али се није квалификовао за турнир. 

Роџер Федерер је освојио турнир, победивши Рафаела Надала у финалу са 6:3, 3:6, 6:1. То је била његова пета титула на завршном турниру чиме је изједначио рекорд Ивана Лендла и Пита Сампраса. Ово је први пут у последње 24 године да финални меч играју први и други тенисер света (1986. у финалу су наступили Иван Лендл као бр. 1 и Борис Бекер као бр. 2 на АТП листи).

Томаш Бердих је дебитовао на турниру.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Група А 

</center>

Група Б 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2010.